Seikka kan syfta på följande platser:

Finland 

 Seikka (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Seikka (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar